Blasen steht für:
 Blasen, Weiler im Landkreis Passau in Niederbayern
 Blasen oder Blasformen, Herstellung von Hohlkörpern aus thermoplastischen Kunststoffen

blasen steht für:
 Atem durch den gespitzten Mund ausstoßen
 spielen eines Blasinstrumentes
 „jemandem einen blasen“, umgangssprachlich für die Sexualpraktik Fellatio
 kräftige Winde blasen

Siehe auch:
 Blase